Кубок Азии по футболу среди женщин 2014 года — восемнадцатый по счету футбольный турнир среди женщин в Азии. Он был проведен с 14 по 25 мая 2014 года во Вьетнаме. Победителем турнира впервые стала Япония, обыгравшая в финале со счетом 1-0 Австралию. Впервые на первенстве выступила Иордания. КНДР была дисквалифицирована в связи с допинговым скандалом перед Чемпионатом мира по футболу среди женщин 2011

Групповая стадия 

Время указано местное (UTC+07:00)

Группа А

Группа В

Матч за 5-е место 
Проводился с целью определения обладателя путёвки на Чемпионат мира по футболу среди женщин 2015

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

Кубки Азии по футболу среди женщин
2014 год во Вьетнаме